Joseph Schmalz ist der Name folgender Personen:

* Joseph Schmalz (Radsportler) (* 1990), US-amerikanischer Radsportler 
 Joseph Hermann Schmalz (1846–1917), deutscher Klassischer Philologe 

Siehe auch:
 Josef Schmalz